Port lotniczy Hongkong
 Port lotniczy Hongkong-Kai Tak